Gaius Atilius Regulus ist der Name folgender Personen:

* Gaius Atilius Regulus (Konsul 257 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 257 v. Chr. und 250 v. Chr. 
 Gaius Atilius Regulus (Konsul 225 v. Chr.) († 225 v. Chr.), römischer Politiker